Кубок Таджикистану з футболу 2019  — 28-й розіграш головного кубкового футбольного турніру у Таджикистані. 7 травня 2019 року відбулось жеребкування сітки турніру. Титул володаря кубка вдруге поспіль здобув Істіклол.

Календар

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|30 липня/3 серпня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|30 липня/6 серпня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|31 липня/3 серпня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|31 липня/4 серпня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|2/5 серпня 2019

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|21/27 серпня 2019

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|1 жовтня/1 листопада 2019

|}

Фінал

Примітки

Джерела 
 Кубок Таджикистану на сайті Федерації футболу Таджикистану 

2019
Таджикистан
2019 у таджицькому спорті